Giovanni Armenise  (1897-1953) – imprenditore, dirigente d'azienda e politico italiano
 Giovanni Auletta Armenise (1931-2013) – banchiere e dirigente d'azienda italiano
 Marco Antonio Armenise (1961) – cantante italiano, noto come Marco Armani
 Michele Armenise (1961) – allenatore ed ex calciatore italiano
 Pietro Armenise (1960) – allenatore ed ex calciatore italiano
 Raffaele Armenise (1852-1925) – pittore e incisore italiano
 Sergio Armenise (1967) – lottatore italiano
 Victor Arménise (1896-1957) – direttore della fotografia italiano